Уи́льям Уи́льямс (; 1 января 1874 — дата смерти неизвестна), более известный как Билл Уильямс () — английский футболист. Выступал на позиции нападающего.

Биография 
Начал карьеру в ливерпульском «Эвертоне» в январе 1894 года. В основной состав попадал редко, сыграв за четыре сезона только 24 матча и забив 5 мячей.

В мае 1898 года перешёл в «Блэкберн Роверс». Провёл в клубе два сезона, сыграв в 31 матче (все —  в Первом дивизионе) и забив 1 гол.

Сезон 1900/01 провёл в составе «Бристоль Роверс» в Южной лиге, сыграв 16 матчей и забив 2 мяча.

В августе 1901 года перешёл в клуб «Ньютон Хит» из Манчестера (через год клуб сменит название на «Манчестер Юнайтед»). Дебютировал за команду в первой игре сезона, 7 сентября 1901 года в матче Второго дивизиона против «Гейнсборо Тринити». Всего в сезоне 1901/02 провёл за команду 4 матча. После окончания сезона покинул клуб, вернувшись в «Бристоль Роверс».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»